Hida pode referir-se a:
 Hida (Gifu) — cidade japonesa da Província de Gifu
 Província de Hida — antiga província japonesa
 Hida (unidade)
 Hida (Sălaj), localidade romena

Desambiguações de topônimos